

Geografia 
 Derbyshire – contea dell'Inghilterra nella regione delle Midlands Orientali

Persone 
 Delia Derbyshire (1937-2001) – compositrice britannica
 Desmond C. Derbyshire (1924-2007) – linguista britannico
 Eileen Derbyshire (1931) – attrice cinematografica britannica
 John Derbyshire (1878-1938) – nuotatore e pallanuotista britannico
 John Derbyshire (1945) – giornalista e scrittore britannico
 Matt Derbyshire (1986) – calciatore inglese
 Paul Derbyshire (1986) – rugbista a 15 italiano